Екатери́ни Стефани́ди (, ) — греческая прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка 2016, чемпионка мира 2017, двукратная чемпионка Европы (2016, 2018), призёр чемпионатов мира и Европы. Четырёхкратная чемпионка Греции (2015—2017, 2019). Обладательница двух национальных рекордов Греции.

Биография 

Родилась 4 февраля 1990 года в Афинах, Греция. Родители — Георгиос Стефанидис и Зои Варели. Екатерини окончила среднюю школу Паллини.

Дебютировала на международных соревнованиях в 2005 году на чемпионате мира среди юношей, где одержала победу с рекордом соревнований. В 2008 году она получила спортивную стипендию в Стэнфордском университете. Позже получила степень магистра в области когнитивной психологии в университете штата Аризона.

В 2016 году Екатерини завоевала три медали — бронзу чемпионата мира в помещении в Портленде, золото чемпионата Европы в Амстердаме и золото Олимпиады в Рио.

В 2017 году она победила на чемпионате Европы в помещении в Белграде и чемпионате мира в Лондоне, а также была признана лучшей легкоатлеткой года.

В Катаре, на предолимпийском чемпионате мира, в сентябре 2019 года, Екатерини финишировала на третьем месте в прыжках с шестом и завоевала бронзовую медаль. Она прыгнула на 4,85 м, но уступила победительнице российской легкоатлетке, выступающей под нейтральным флагом Анжелике Сидоровой.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

Прыгуны с шестом Греции
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Греции
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Греции по лёгкой атлетике